Hubertus z Kagenecku (* 10. srpna 1940, Wittlich) je německý šlechtic a hrabě z Kagenecku.

Život 
Narodil se 10. srpna 1940 ve Wittlichu, jako první syn Franze Josepha, hraběte z Kagenecku a jeho manželky princezny Alžběty Marie Bavorské.

Dne 25. listopadu 1964 se oženil s Kristou Wöhrl. Poté se rozvedli.

Dne 28. srpna 1969 se oženil s Ericou Mithoefer. Poté se rozvedli.

Dne 22. července 1983 se v Mnichově oženil s Karin Waas. Poté se rozvedli.

Dne 22. října 1994 se na Floridě v Naplesu oženil s arcivévodkyní a princeznou Michaelou Habsbursko-Lotrinskou. Roku 1998 se spolu rozvedli.

V současnosti nemá žádného potomka.

Externí odkazy 
  Geneall
  Rodovid

Muži
Hubertus
Narození 10. srpna
Narození v roce 1940
Žijící lidé